Die Copa Colsanitas Santander 2008 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Bogotá. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 18. bis 24. Februar 2008 statt.

Im Einzel gewann Nuria Llagostera Vives gegen Maria-Emilia Salerni mit 6:0 und 6:4. Im Doppel gewann die Paarung Iveta Benešová / Bethanie Mattek mit 6:3 und 6:3 gegen Jelena Kostanić Tošić / Martina Müller.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

Bogota
WTA Bogotá